Beloslavec je naselje u općini Bedenica, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 4,35 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 295 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u sastavu Općine Bedenica